Fanchon est une chanson populaire française du .
 Fanchon est le personnage principal de Fanchon la vielleuse, une comédie de Jean-Nicolas Bouilly et Joseph-Marie Pain